Че́лси Пере́тти (, род. 20 февраля 1978, Окленд, Калифорния, США) — американская комедиантка, актриса, сценаристка и певица. Наиболее известна по роли Джины Линетти в ситкоме «Бруклин 9-9».

Ранняя жизнь 
Перетти родилась и выросла в Окленде, штат Калифорния. Её отец — итальянец, а мать — еврейка. Она является младшей сестрой предпринимателя Джоны Перетти, основателя BuzzFeed и сооснователя The Huffington Post.

Перетти ходила в Подготовительную к колледжу школу () в Окленде. В 1996 она переехала в Нью-Йорк и поступила в Барнард-колледж, который окончила в 2000 году. В начальную школу она ходила с будущим коллегой по телесериалу «Бруклин 9-9» Энди Сэмбергом.

Личная жизнь 
В марте 2013 года Перетти начала встречаться с актёром Джорданом Пилом. Они обручились в ноябре 2015 года. 26 апреля 2016 года Перетти сообщила на своей странице в Instagram, что они с Пилом поженились. У супругов есть сын — Бомонт Джино Пил (род. 1 июля 2017).

Фильмография

Дискография

Альбомы 
 2020 — TBA (Релиз: конец 2020)

Мини-альбомы 
 2020 — Foam and Flotsam
 2020 — Phosphorescent Panic

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Стендап-комики США
Комедиантки США
Сценаристы телевидения США
Выпускники Барнард-колледжа
Киноактрисы США